Ел Хардин дел Еден има више значења:

 Ел Хардин дел Еден (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Хардин дел Еден (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику